Лучший вратарь Европы по версии УЕФА () — ежегодная награда, присуждаемая лучшему вратарю года в Европе. Награда была впервые вручена в 1990 году по мнению журнала Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). С 2009 года победитель стал определяться по результатам голосования журналистов Европейской ассоциации футбольных изданий. Рекордсменами по выигранным титулам является Мануэль Нойер, который получил эту награду 5 раз.

Список победителей

Победители

По национальности

По клубам

См. также 
 Лучший вратарь мира по версии МФФИИС

Ссылки 
 Официальный сайт 

Футбольные награды
Награды УЕФА
Награды по алфавиту